Hanna Lachert (1910–1998) – polska pianistka i pedagog muzyczny
 Hanna Lachert (1927–2021) – polska architekt
 Hanna Lachert-Segal (ur. 1944) – polska skrzypaczka, działaczka polonijna